L'État américain du Colorado est divisé en , qui ont le statut de  ou de .

Création et statut 

Les municipalités du Colorado ont le statut de  ou de . Les électeurs peuvent choisir de transformer une  en  lorsque sa population dépasse  et une  en  lorsqu'elle redescend sous ce seuil.

Au-delà de , les municipalités peuvent adopter une charte municipale dite «  ». Lorsqu'une telle charte est approuvée par les électeurs, la municipalité dispose d'une plus grande liberté dans son organisation. L'article XX de la constitution du Colorado permet également à ces gouvernements locaux de prélever l'impôt, d'édicter des législations et d'exercer un contrôle sur les « affaires locales » ().

Lorsqu'elles ne disposent pas de charte, les municipalités sont « statutaires » (), leur statut est régi et limité par la loi du Colorado. Les impôts sont collectés par l'État, qui les reverse ensuite aux municipalités. L'article 31 des Statuts révisés du Colorado prévoit que les 
 élisent un maire et deux conseillers municipaux par ward ; elles peuvent également choisir d'élire un  et un conseil municipal, composé de deux membres par ward et d'un élu sur l'échelle de la municipalité. Les  élisent un conseil des administrateurs () composé d'un maire et de quatre à six autres membres, élus à l'échelle de la municipalité.

Enfin, deux villes de l'État résultent de la fusion du comté et de la municipalité : Denver et Broomfield.

Liste des municipalités

Notes et références 
 

Municipalites
Colorado